Хати́б ( — «проповедник», «оратор») — мусульманское духовное лицо, проводящее пятничную молитву (джума-намаз).

Перед собственно молитвой он произносит речь (хутбу) с третьей ступени кафедры. Кафедра помещается справа от направленной к Мекке ниши для молитвы (михраб). Совершаются две хутбы: первая называется хутбат ал-ва’з (), то есть увещательная речь с поучительным содержанием; вторая называется хутбат ан-на’т () и содержит символ веры, признавание халифов, молитву за государя и войско правоверных.

Кроме пятничной хутбы хатиб произносит речи во время религиозных праздников, например курбан-байрам (праздник жертвоприношения) или ураза-байрам (в честь окончания поста в месяц Рамадан).

Литература 
 
 Encyclopaedia of Islam, том IV, стр. 1141—1142